Lua se poate referi la: 

 Verbul a lua
 Lua (zeiță), o zeiță romană
 Lua (artă marțială), o artă marțială tradițională Hawaiiană
 Lua (limbaj de programare), un limbaj de programare
 Lua (cântec), un single al formației folk rock Bright Eyes
 Lua, una din Insulele Duff
 Aeroportul Tenzing–Hillary din Nepal (cod IATA: LUA)
 Lua people, un grup etnic din nordul Laosului
 Sfântul Lua, un sfânt irlandez din sec. VI-VII
 Lua Blanco, actriță și cântăreață braziliană
 Lua, numărul 2 în limba hawaiiană și în limba samoană

Acronime
 Least user access sau Least-privilege User Account, a concept in computer security

Vezi și
 Luba-Lulua, limba Luba-Kasai, codul ISO 639